Estland deltog første gang i olympiske lege under Sommer-OL 1920 i Antwerpen. Tidligere havde udøvere fra Estland deltaget som en del af Rusland. Fra og med Sommer-OL 1952 i Helsingfors til og med Sommer-OL 1988 i Seoul – inkluderet vinterlege i samme tidsrum – deltog udøvere fra Estland som en del af Sovjetunionen. Efter at Estland igen blev en selvstændig stat i 1991, har de deltaget i samtlige efterfølgende sommer- og vinterlege.

Medaljeoversigt

Medaljevindere

Sommer-OL

Vinter-OL

Eksterne henvisninger 
 Estlands OL-statistik  på Sports-reference.com

 
 
OL